Monterossini – abitanti di Monterosso Calabro
Monterossini – abitanti di Monterosso al Mare